Cattedrale di San Martino – cattedrale cattolica dell'arcidiocesi di Utrecht fino al 1580, poi passata al culto protestante
 Cattedrale di Santa Caterina (Utrecht) – cattedrale cattolica dell'arcidiocesi di Utrecht
 Cattedrale di Santa Gertrude (Utrecht) – cattedrale dell'arcidiocesi di Utrecht della Chiesa vetero-cattolica dei Paesi Bassi